Riis ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Riis-Magnussen (1883–1950), dänischer Organist und Komponist
 Asbjørn Riis (* 1957), dänischer Wrestler, Schauspieler und Bodybuilder
 Bjarne Riis (* 1964), dänischer Profi-Radrennfahrer
 Claus Pavels Riis (1826–1886), norwegischer Dichter
 Emil Riis Jakobsen (* 1998), dänischer Fußballspieler
 Hilde Riis (* 1959), norwegische Skilangläuferin
 Jacob August Riis (1849–1914), US-amerikanischer Journalist und Fotograf
 Karin Riis-Jørgensen (* 1952), dänische Politikerin
 Kristian Riis (* 1997), dänischer Fußballspieler
 Kristina Riis-Johannessen (* 1991), norwegische Skirennläuferin
 Kristine Riis, (* 1982), norwegische Schauspielerin und Komikerin
 Poul Jørgen Riis (1910–2008), dänischer Klassischer Archäologe und Etruskologe
 Terje Riis-Johansen (* 1968), norwegischer Politiker
 Thomas Riis (* 1941), dänischer Historiker

Siehe auch:
 Ries
 Riess 
 Rieß
 Riesz
 Rihs